Noelle Maritz (n. 1995) – calciatrice statunitense naturalizzata svizzera
 Paul Alistair Maritz (n. 1955) – ingegnere e dirigente d'azienda statunitense

Pagine correlate 
Maritsa